Dies ist eine Liste von Eisenbahnlinien, die seit 1860 innerhalb der Grenzen der heutigen Türkei gebaut wurden.

Strecken und deren Eröffnungen in der Türkei

Literatur 
 Benno Bickel, Karl-Wilhelm Koch, Florian Schmidt: Dampf unterm Halbmond. Die letzten Jahre des Dampfbetriebs in der Türkei. Verlag Röhr, Krefeld 1987, ISBN 3-88490-183-4
 Erika Preissig, Günther Klebes: Eisenbahnbau und Eisenbahnprojekte im Orient und die damit verfolgten wirtschaftlichen und politischen Ziele. In: Jahrbuch für Eisenbahngeschichte. Hövelhof 21.1989, S. 43–102, 
 mwi: Schneller von Ankara nach Istanbul. In: Eisenbahn-Revue. Luzern 2009,6, S. 298,

Weblinks

Einzelnachweise 

Turkei
!Eisen
Schienenverkehr (Osmanisches Reich)